Detta är en lista över sjöar i Kungsbacka kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kungsbacka kommun.

Lista

Kungsbacka kommun
 Lista